Серге́й Илларио́нов:
 Илларионов, Сергей Владимирович (1938—2000) — советский и российский философ науки.
 Илларионов, Сергей Иванович (1923—2015) — советский дипломат.